La Spirouvision est une technique qui permet de lire une bande dessinée en 3D avec des lunettes spéciales. Sa particularité est que la bande dessinée est lisible aussi en 2D sans les lunettes. Elle est publiée dans le journal Spirou à partir du  jusqu'au .

La Spirouvision joue avec les couleurs de l'arc en ciel. Le rouge est au premier plan et les tons bleutés à l’arrière plan, ce qui donne un effet de profondeur à la planche.
 

Rubrique du journal Spirou